Flux kan have flere betydninger:
 Flux – mere fysisk generelt
 Flux (lodning)
 Flux (magnetisk)
 Flux (program)
 Flux (virksomhed) - højteknologisk elektronikvirksomhed i Asnæs